

Geografia 
Wody stojące
 Hańcza – jezioro w Polsce, w województwie podlaskim
 Hańcza (lit. ) – jezioro na Litwie, w okręgu olickim; wypływa z niego rzeka Biała Hańcza
 Biała Hańcza – zbiornik zaporowy na rzece Biała Hańcza w południowej części Litwy

Wody płynące
 Biała Hańcza – rzeka w południowej części Litwy
 Czarna Hańcza –  rzeka w Polsce i na Białorusi, lewy dopływ Niemna

Miejscowości
 Hańcza – wieś w Polsce, w województwie podlaskim
 Stara Hańcza –  kolonia w Polsce, w województwie podlaskim

Osoby 
 Władysław Hańcza – polski aktor

Przypisy